

Toponímia

 Olímpia - cidade da Grécia Antiga
 Olímpia (São Paulo) - município brasileiro do estado de São Paulo
 Olympia (Washington) - capital do estado de Washington, Estados Unidos da América
 Santa Olímpia (Piracicaba)
 Olympia Heights, localidade da Flórida

Pessoas
 Olímpia do Epiro - mãe de Alexandre, o Grande (Alexandre III da Macedónia)
 Santa Olímpia - santa bizantina

Desporto
 Olímpia Futebol Clube - clube de futebol do Brasil
 Club Olimpia - clube de futebol do Paraguai
 Olimpia Satu Mare - clube de futebol da Romênia
 Club Olimpia Deportivo - clube de futebol de Honduras
 Olimpia Milano - equipe de basquete da Itália

Arte
 Olympia (teatro) - em Paris
 Olympia (casa de espetáculos) - em São Paulo
 Olympia (filme de 1938) - da cineasta alemã Leni Riefenstahl
 Olympia (filme de 2011) - do cineasta argentino Leo Damario
 Olympia (canção) - de Sérgio Mendes, composta para os Jogos Olímpicos de 1984
 Olympia (Manet) - pintura de Édouard Manet
 Olympia (Magritte) - pintura de René Magritte
 Olympia (álbum) - da banda alemã Ost+Front

Ver também
Nova Olímpia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes